Meri steht für:
 Meri (Name), ein Vor- und Familienname
 Meri (Hoherpriester des Amun), altägyptischer Hoherpriester des Amun unter König Amenophis II. in der 18. Dynastie
 Meri (Partei), israelische Partei in den 1960er und den 1970er Jahren
 Meri (Schiff, 2012), ein finnisches Schiff der Aura-Klasse

Orte mit dem Namen Meri
 Merì, eine italienische Gemeinde in der Provinz Messina auf Sizilien
 Meri (Prahova), ein Dorf im Kreis Prahova (Rumänien)
 Meri (Teleorman), ein Dorf im Kreis Teleorman (Rumänien)

Siehe auch:
 Méry
 Merhi